
Termin -{MT}- ima više značenja.

 Majtnerijum, hemijski element.
 -{.mt}-, Internet kod za Maltu.
 5-Metoksitriptamin, derivat triptamina.
 Malta, oznaka zemlje